Білоусенко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Білоусенко Олександр Федорович (7 лютого 1937) — народний депутат України 1-го скликання.
 Білоусенко Петро Іванович (28 червня 1948) — український мовознавець.

Див. також 
 Білоус
Прізвища на -енко